Эсакия () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Эсакия, Леонард Дмитриевич (1890—1969) — грузинский актёр и кинорежиссёр.
 Эсакия, Николай Михайлович (1906—1987) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Эсак
 Эсаки, Лео